1999 Голяма награда на Унгария е 14-о за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 1999 във Формула 1, който се провежда на 15 август 1999, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария